Марія Кириленко і Надія Петрова були чинними чемпіонками, але цього разу Петрова вирішила не брати участі.
Кириленко грала в парі з Вікторією Азаренко, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Хісела Дулко і Флавія Пеннетта. 
Дулко і Пеннетта виграли титул, перемігши у фіналі пару Сара Еррані і Марія Хосе Мартінес Санчес з рахунком 6–3, 2–6, [10–6].

Сіяні пари

Сітка 

{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Кондратьєва К Закопалова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Дулгеру М Мікулеску
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О Савчук В Угліржова
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= В Азаренко М Кириленко
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Клейбанова К Макарова
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= В Душевіна А Павлюченкова
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3=[10]| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Коритцева О Панова
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= В Дяченко Т Пучек
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= А Чакветадзе К Первак
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=[7]

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Янс А Росольська
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Аманмурадова Д Кустова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Бондаренко К Бондаренко
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=[4]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= О Говорцова А Кудрявцева
| RD1-score15-1=62
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=[12]| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Л Губер О Весніна
| RD1-score16-1=7| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Х Дулко Ф Пенетта| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Дулгеру М Мікулеску
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= В Азаренко М Кириленко| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= В Душевіна А Павлюченкова
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= В Дяченко Т Пучек
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=3
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=7| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Аманмурадова Д Кустова
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= О Говорцова А Кудрявцева
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Х Дулко Ф Пенетта
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= В Азаренко М Кириленко
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

Посилання 
 Doubles Draw

Кубок Кремля, жінки, парний розряд
2010